Geografia:
 Adamsville (Alabama), població estatunidenca de l'estat d'Alabama
 Adamsville (Ohio), població estatunidenca de l'estat d'Ohio
 Adamsville (Pennsilvània), població estatunidenca de l'estat de Pennsilvània
 Adamsville (Tennessee), població estatunidenca de l'estat de Tennessee